Ште́фан У́льмер (; ) — австрийский профессиональный хоккеист, выступающий за сборную Австрии и за швейцарский хоккейный клуб «Лугано».

Карьера

Клубная 

Штефан Ульмер играл с 2006 по 2007 год в клубе «Лионс», сначала в молодёжном, затем во взрослом. После этого уехал играть в Американскую Молодёжную Хоккейную Лигу, отыграл 3 сезона  за «Спокен Чифс», после чего вернулся в Швейцарию, где до сих пор играет в клубе «Лугано». Во всех сезонах команда, в которой он играл, выходила в плей-офф турнира.

Международная 

В 2006 и 2007 годах играл за юношескую сборную Австрии в первом дивизионе. В 2008 и 2009 годах — за молодёжную сборную, выступая в первом дивизионе. В 2010 году играл в топ-дивизионе молодёжного чемпионата мира, где отыграл 6 матчей из 7, не забив ни одного гола. Команда заняла последнее 10 место и вылетела в 1 дивизион. В 2012 году играл в первом дивизионе взрослого чемпионата мира. На этом турнире он сыграл 4 матча и забил 1 гол (в ворота сборной Японии). В 2014 году выступал на Олимпиаде, где провёл все 4 матча, но голов не забил.

Статистика

Клубная

В сборной

Достижения

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sportbox.ru
 Профиль на сайте Спорт Экспресс
 Досье на сайте Eurosport